Михаил Смолин: Смолин, Михаил Борисович (род. 1971) — российский историк, главный редактор журнала «Имперское возрождение».
 Смолин, Михаил Олегович (род. 1971) — российский хоккеист.